USS Saratoga — кораблі ВМС США

 USS Saratoga (1780) — 18-гарматний шлюп, збудований у 1780 році. Затонув наступного року.
 USS Saratoga (1814) — 25-гарматний корвет, збудований на озері Шамплейн. Брав участь у англо-американській війні (1812—1815). Проданий у 1825 році.
 USS Saratoga (1842) — 22-гарматний шлюп, збудований у 1842 році. НА службі до 1888 року, зданий на злам у 1907 році.
 USS Saratoga (ACR-2) — броненосний крейсер «USS New York (ACR-2)», збудований у 1893 році. У 1916 році перейменований на «USS Saratoga (ACR-2)». У 1917 році перейменований на «USS Rochester (ACR-2)», у 1922 році - на «USS Rochester (CA-2)». Затоплений 2екіпажем 24 грудня 1941 року на Філіппінах для уникнення захоплення корабля японцями.
 USS Saratoga (CC-3) — лінійний крейсер типу «Лексінгтон». В процесі будівництва перебудований на авіаносець USS Saratoga (CV-3)
 USS Saratoga (CV-3) — ударний авіаносець США періоду Другої світової війни типу «Лексінгтон». На службі протягом 1925-1946 років. Потоплений як мішень під час випробувань атомної зброї на атолі Бікіні.
 USS Saratoga (CV-60) — важкий ударний авіаносець типу «Форрестол». На службі протягом 1956-1994 років. Зданий на злам у 2014 році.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни